Petrovo Selo kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Petrovo Selo (ort), Republika Srpska,

Kroatien 

 Ličko Petrovo Selo, ort, Lika, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar